Sweeting peut faire référence à : 

 Marjorie Sweeting, géomorphologue britannique ;
 Ryan Sweeting, joueur de tennis américain.